Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jarkko Nieminen che ha battuto in finale Mattias Hellstrom 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Dennis van Scheppingen (quarti di finale)
 Martin Verkerk (primo turno)
 Tuomas Ketola (secondo turno)
 Jarkko Nieminen (Campione)

 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Óscar Hernández (secondo turno)
 Robin Vik (quarti di finale)
 Dmitri Vlasov (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2001